Кубок Англии 1967/68 — 87-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. В пятый раз в своей истории обладателем титула стал «Вест Бромвич Альбион», одержав победу в финале на «Уэмбли» над «Эвертоном» со счётом 1:0.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 9 декабря 1967 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 6 января 1968 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 27 января 1968 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 17 февраля 1968 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 9 марта 1968 года.

Шестой раунд

Переигровка

Переигровка

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1967/68 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1967/68 на Soccerbase.com

1967
Англия
Футбол в Европе в 1967 году
Футбол в Европе в 1968 году
Спорт в Великобритании в 1967 году
Спорт в Великобритании в 1968 году